Esistono molti palazzi che portano il nome Corsini. 

Di essi, sei hanno sede a Firenze e uno a Roma:

Firenze
Palazzo Corsini al Parione sul Lungarno Corsini 10 
Palazzo Corsini al Prato sul Prato (o Giardino Corsini)
Palazzo Corsini-Suarez in via Maggio 
Palazzo Corsini-Rosselli del Turco in via Maggio
Palazzo Antinori-Corsini in Borgo Santa Croce 
Palazzo Corsini ai Tintori in corso Tintori

Roma
Palazzo Corsini alla Lungara a Roma, sede della Galleria Nazionale d'Arte Antica di Palazzo Corsini.